Игор Анич: ()
 Анич, Игор (род. 1967) — хорватский учёный, специалист по лесному хозяйству, действительный член Хорватской академии наук и искусств (с 2012; ассоц. член с 2006).
 Анич, Игор (род. 1987) — французский гандболист хорватского происхождения.